"Cariño Mio" é uma canção do grupo pop mexicano RBD, contida em seu quarto álbum de estúdio e primeiro em inglês, Rebels (2006).

Esta canção tem uma mistura de língua inglesa e espanhola, mas sendo sua maior parte cantada em inglês. Apesar de não ter sido lançada como single, a canção alcançou ótimas posições nas paradas musicais da Europa e Ásia.

Desempenho nas paradas

Posições 

 
Canções de 2007
Canções de música pop
Canções de RBD